Deadman puede referirse a:

Deadman, una banda japonesa de rock;
Dead Man, una película Western de 1995;
Deadman Wonderland, un manga;
Deadman, un personaje ficticio de DC Comics.